Хэ́нлон () — фамилия. Известные носители:
 Хэнлон, Глен (род. 1957) — канадский хоккейный тренер, в прошлом профессиональный хоккеист (вратарь).
 Хэнлон, Джимми (1917—2002) — английский футболист.
 Хэнлон, Пол (род. 1990) — шотландский футболист (левый защитник), экс-капитан молодёжной сборной Шотландии.
 Хэнлон, Роберт Дж. — предполагаемый автор формулировки «Бритвы Хэнлона».

Персонажи 
 Хэнлон, Майк — один из главных героев романа С. Кинга «Оно» и одноимённой экранизации; упоминается также в романах Кинга «Бессонница» и «Мешок с костями».

См. также 
 О’Хэнлон
 Бритва Хэнлона